2855 Bastian — asteroide da cintura principal, a 2,0467454 UA
Bastian Schweinsteiger — futebolista alemão
Bastian Reinhardt — ex-futebolista alemão
Bastian Steger — mesa-tenista alemão
Bastian Baker — cantor e compositor suíço
Helmut Bastian — oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial
Adolf Bastian — etnólogo alemão
Heinrich Bastian — oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial
Karl Bastian — oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial
Bastian Balthazar Bux — protagonista do livro Die Unendliche Geschichte (título em português A História Sem Fim)

Desambiguação